Waldwinter – film del 1936 diretto da Fritz Peter Buch
Waldwinter – film del 1956 diretto da Wolfgang Liebeneiner